Az ausztrál nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság szezonzáró futama.

Futam

A világbajnokság végeredménye

(A teljes lista)

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 13 (1-13)
 Thierry Boutsen: 57 (14-70)

Thierry Boutsen 2. győzelme, Ayrton Senna 42. (R) pole-pozíciója, Nakadzsima Szatoru egyetlen leggyorsabb köre.
 Williams 42. győzelme.

René Arnoux 164., Eddie Cheever 143., Piercarlo Ghinzani 111. és Jonathan Palmer 88., egyben utolsó versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

További információk 
  

Ausztral Nagydij, 1989
Ausztrál Formula–1 futamok